Бѐлен или Белян (, , Сили, до 1927 година Μπελέν или Μπέλλεν, Белен) е село в Република Гърция, разположено на територията на дем Бук (Паранести) в област Източна Македония и Тракия.

География 
Селото е разположено на 750 m надморска височина, 10 km северно от демовия център Бук (Паранести) в южните склонове на Родопите, източно от язовирите на река Места. Васил Кънчов го определя като село, попадащо в Драмския Чеч.

История

Етимология 
Според Йордан Н. Иванов името е жителско име от първоначалното *Бѐлене, *Бѐляне, а редукцията се обяснява с по-старо ударение *Беля̀нѐ > *Биля̀нѐ.

В Османската империя 
В подробен регистър на санджака Паша от 1569-1570 година е отразено данъкоплатното население на Белен (Белана) както следва: мюсюлмани – 41 семейства и 40 неженени.

Съгласно статистиката на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) към 1900 година в Белен има 50 помашки къщи.

В Гърция 
След Междусъюзническата война в 1913 година Белен попада в Гърция. През 1923 година селото е обезлюдено, тъй като жителите му по силата на Лозанския договор са изселени в Турция. На тяхно място са заселени 49 гръцки бежански семейства.

През 1927 година името на селото е сменено от Белен (Μπελέν) на Сили (Σίλλη).

Бележки 

Чеч
Села в дем Бук